Wilmking ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Wilmking (* 1972), deutscher Biologe und Professor für Landschaftsökologie 
 Steffen Wilmking (* 1976), deutscher Musikproduzent, deutscher Schlagzeuger